Bohannon Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bohannon Creek (Idaho), im Lemhi County
 Bohannon Creek (Montana), im Lake County
 Bohannon Creek (Oklahoma), im Le Flore County